Rossi kan henvise flere personer:
 Giuseppe Rossi, en italiensk fodboldspiller
 Julio Hernán Rossi, en tidligere argentinsk fodboldspiller
 Paolo Rossi, en tidligere italiensk fodboldspiller, der spillede som angriber